Canadian Open pode referir-se a:

 Canadian Women's Open — torneio profissional de golfe feminino do circuito LPGA.

Torneio de tênis:
 ATP de Montreal/Toronto — torneio masculino organizado pela Associação de Tenistas Profissionais, na categoria Masters 1000;
 WTA de Montreal/Toronto — torneio feminino organizado pela Associação de Tênis Feminino, na categoria Premier 5.

Desambiguação